Hartweggraben ist ein Gewässername in Bayern:
 Hartweggraben (Aisch), linker Zufluss der Aisch bei Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Hartweggraben (Bibart), rechter Zufluss der Bibart vor Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim